Ibiam steht für:

 Ibiam (Santa Catarina), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina

Ibiam ist der Familienname folgender Personen:

 Akanu Ibiam (1906–1995), nigerianischer Politiker
 Sam Ibiam (1925–2015), nigerianischer Fußballtorwart